Норайр Амбарцумович (Амвросьевич) Мнацаканян ( — ) — певец, исполнитель армянской народной и гусанской (ашугской) музыки, актер театра и кино, заслуженный артист Армянской ССР (1965).

Биография 
Родился 7 января 1923 года в семье из старого Еревана. Любовь к народной музыке он унаследовал от родителей. Талантливый с детства, Норайр получил первую награду на Всесоюзном Конкурсе Молодых Исполнителей, который проводился в Москве в 1936 году.

Мнацаканян начал свою карьеру, как актёр и певец в Ереванском Государственном Театре Музыкальной Комедии имени Акопа Пароняна. Мнацаканян первый на сцене Армении сыграл роль Гикора в одноимённом спектакле по мотивам известного произведения Ованеса Туманяна. Мнацаканян работал с такими выдающимися режиссёрами Театра, как Армен Гулакян. В Государственном Ереванском Академическом Театре им. Габриела Сундукяна, Мнацаканян оказался рядом с такими известными артистами армянского театрального искусства, как Ваграм Папазян, Рачия Нерсесян, Авет Аветисян, Амбардзум Амвросий Хачанян, Бабкен Нерсесян, Метаксия Симонян, впоследствии Мгер Фрунзик Мкртчян и Хорен Абрамян.

Ваграм Папазян, увидев попытку исполнения Мнацаканяном роли шекспировского Отелло, высоко оценил мастерство исполнения и истолкования роли, предвестил будущее в актёрской деятельности. Позднее, Мнацаканян сыграл одну из главных ролей в фильме «Человек из Олимпа» (Арменфильм, 1974).

Желая получить более практическую профессию, Норайр Мнацаканян окончил филологический факультет Ереванского Государственного Университета, где получил степень магистра гуманитарных наук. По окончании, Мнацаканян защитил диссертацию на тему «Лирическая поэзия произведений Саят-Новы в армянском литературном обществе».

Продолжая карьеру журналиста и независимого писателя, Мнацаканян составил антологию, куда вошли небольшие новеллы, относящиеся к старому Еревану, в которых описывался образ жизни горожан, их обычаи и традиции.
Статьи Мнацаканяна-журналиста и критические заметки на различные темы армянского искусства и культуры часто появлялись на страницах периодических изданий. Одна из наиболее новаторских статей была посвящена известным армянским игрокам на дудуке прошлого и настоящего: Маргарy Маргаряну, Левону Мадояну, Ваче Овсепяну и Дживану Гаспаряну.

В 1985 году на Армянском Государственном Телевидении Мнацаканян был ведущим программы, которая была посвящена стилистическим особенностям игры на армянском народном инструменте дудук и наиболее выдающимся игрокам на нём.

Татул Алтунян, внёсший большой вклад в армянскую народную музыку, пригласил Мнацаканяна в Государственную Филармоническую Капеллу для исполнения сольных партий. Здесь Мнацаканяну посчастливилось работать с Араксией Гюльзадян и Вардуи Хачатрян.
Отдельно от исполнения репертуара с произведениями Саят-Новы, Норайр Мнацаканян в этот период исполнял традиционные песни Шерама, Ашота, Дживани, Аваси, а также известные компиляции городского песенного фольклора.

Саят-Нова занимал особое место в репертуаре певца. Мнацаканян исполнял его песени под композиторским началом Арама Мерангуляна.

Выступления Мнацаканяна стали более известны публике после того, как Арам Мерангулян пригласил вокалиста для исполнения сольных партий в Ансамбль Народных Инструментов на Армянское Государственное Радио и Телевидение.

Песни в исполнении Мнацаканяна можно встретить в различных армянских и советских кинокартинах таких как «Цвет Граната» Сергея Параджанова (1969), посвящённому жизни Саят-Новы.

Исполнение традиционного «Дле Яман» проявилось в музыкальном сопровождении фильма Андрю Голдберга «Армянские Американцы» (2000).

Снят ряд документальных фильмов с использованием выступлений Мнацаканяна о жизни и деятельности певца.

В течение своего жизненного пути, исполнитель записал более двух сотен народных и гусанских песен, все из которых хранятся как реликвии в Музее Государственного Радио и Телевидения Армении. Выступления Мнацаканяна проложили путь к успеху многих исполнителей народного вокального жанра.

Мнацаканян гастролировал по многим из братских республик Советского Союза и по многим зарубежным странам. Во время своих гастролей по Ближнему Востоку, Норайр Мнацаканян получил почетный орден от Короля Иордании — Хусейна ибн Талала после того, как Король Хусейн и Королева Нур посетили его концерт в Аммане. По возвращении с гастролей удостоился именной благодарности и почетной грамоты лично от министра культуры СССР Екатерины Фурцевой «за достойную пропаганду музыкального исполнительского искусства Советской Армении за рубежом». Исполнение песен Саят-Новы также принесло Норайру Мнацаканяну высшую награду на Фестивале Народной Музыки в Лионе, во Франции (1981). После этого, Мнацаканян выступал в Консерватории Люксембурга (Conservatoire de Luxembourg Hall) по многочисленным просьбам представителей армянских общин, проживавших в Бельгии и Нидерландах.

На ежегодной церемонии вручения наград Armenian Music Awards, проходившей в Лос-Анджелесе в 1999, Мнацаканян уже посмертно получил почётную премию за весомый вклад и пожизненные достижения в области армянской народной музыки. Его альбом народной и гусанской музыки Husher (Воспоминания) (Parseghian Records, 1999) был признан лучшим альбомом года.

Творческая деятельность 
Оказал большое влияние на современное исполнительское искусство армянской народной музыки в эпоху её становления. Благодаря своему баритону, глубоким познаниям армянского фольклора, языка и литературному мастерству, талант Мнацаканяна был широко признан среди писателей, музыковедов и любителей армянской народной музыки.

Мнацаканян был первым среди исполнителей армянской народной и гусанской музыки, применившим к ней новый подход. В соответствии с установленными обычаями любого национального фольклора, музыка народной и гусанской (ашугской) школ была исполнена в грубой, неотшлифованной манере, отдаленной от современных реалий армянского народа, его современных сущностей и ценностей. 

Профессиональные исполнители классической музыки и оперы также старались воспроизвести народную музыку в своем творчестве. Тем не менее, исполнение народных песен профессионалами только отдалило их от армянской публики, так как аутентичность и подлинность армянской народной музыки было невозможно передать и донести с помощью такого недосягаемого, элитарного жанра как опера. 

Мнацаканян подошёл к произведениям армянской гусанской и народной музыки с небывалым лиризмом и поэтичностью. Он был первый, кто предал этому жанру небывалую окраску самобытности и неподдельного артистизма. Мнацаканян превзошёл своих предшественников в умении просто и гармонично передать чувства и эмоции авторов через лирическое исполнение их произведений. В то же самое время, Мнацаканян постарался искоренить провинциальные мотивы в музыкальных произведениях и наполнить их более высокими формами видения и музыкальной экспрессии. Одной из главных заслуг творчества Мнацаканяна является то, что он сумел объединить лирические настроения и переживания авторов. С небывалой простотой, душевностью и чувственностью, ему удалось воплотить и воспроизвести их в своём творчестве.

Мнацаканян также исполнял работы известных армянских композиторов, песни которых были переплетены с лирикой таких армянских поэтов, как Ованес Туманян, Аветик Исаакян, Ованес Шираз и Ваан Терян. Выдающийся поэт Аветик Исаакян, высоко оценил вклад Мнацаканяна в армянское исполнительское искусство и провозгласил его «бархатным голосом» Армении. Дереник Демирчян восхищался песнопениями Норайра в больших поэтических кругах старого Еревана, называя его уникальным вокальным исполнителем народного сознания.На декаде армянского искусства, проходившей в Москве в 1956-м году, манеру исполнения Мнацаканяна также высоко оценили такие выдающиеся деятели искусств как Арам Хачатурян, Фаина Раневская и Марк Бернес. «Подобно Саят-Нове, он не стал придворным певцом, а прожил нераздельной болью своего народа. Именно поэтому песнопение Норайра Мнацаканяна является чувственным апофеозом армянской души» - так выразился о творчестве Мнацаканяна кинорежиссёр Сергей Параджанов. Сам будучи искусствоведом и большим знатоком литературы, Мнацаканян всегда придавал большое значение объединению мелодии и стихов в единое целое.

См. также 

 Армянская народная музыка

Ссылки 
 Государственный Архив Гостелерадио Армении - Норайр Мнацаканян
 «Поет Норайр Мнацаканян» (Студия Телевизионных Фильмов «Ереван», 1983)
 Норайр Мнацаканян на Wikimedia
 «Песнь Песней» («Достояние Республики») — телепередача памяти Норайра Мнацаканяна, Общественное Телевидение Армении, 2014
 Страница Памяти Норайра Мнацаканяна в социальной сети Facebook
 Серия телепередач «После Наапета Айка» — Норайр Мнацаканян
  «Признание» авторская программа Армине Киракосян
 Песни Норайра Мнацаканяна на YouTube
 Your Armenian Music Source, Parseghian Records

Родившиеся в Ереване
Заслуженные артисты Армянской ССР
Певцы и певицы Армении
Умершие в Ереване
Этническая музыка
Певцы и певицы СССР